Velika nagrada Francije 1984 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1984. Odvijala se je 20. maja 1984.

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Niki Lauda
| McLaren-TAG
| 79
| 1:31:11,951
| 9
| 9
|-
! 2
| 15
|  Patrick Tambay
| Renault
| 79
| + 7,154 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Renault
| 79
| + 23,969 s
| 6
| 4
|-
! 4
| 28
|  René Arnoux
| Ferrari
| 79
| + 43,706 s
| 11
| 3
|-
! 5
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 79
| + 1:06,125
| 2
| 2
|-
! 6
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Honda
| 78
| +1 krog
| 4
| 1
|-
! 7
| 7
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 78
| +1 krog
| 5
|  
|-
! 8
| 5
|  Jacques Laffite
| Williams-Honda
| 78
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 9
| 2
|  Corrado Fabi
| Brabham-BMW
| 78
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 10
| 26
|  Andrea de Cesaris
| Ligier-Renault
| 77
| +2 kroga
| 26
|  
|-
! 11
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 77
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 12
| 24
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
| 74
| +5 krogov
| 25
|  
|-
! 13
| 10
|  Jonathan Palmer
| RAM-Hart
| 72
| +7 krogov
| 21
|  
|-
! DSQ
| 3
|  Martin Brundle
| Tyrrell-Ford
| 76
| Diskvalifikacija
| 23
|  
|-
! Ods
| 21
|  Mauro Baldi
| Spirit-Hart
| 61
| Motor
| 24
|  
|-
! Ods
| 16
|  Derek Warwick
| Renault
| 53
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 17
|  Marc Surer
| Arrows-Ford
| 51
| Trčenje
| 19
|  
|-
! Ods
| 23
|  Eddie Cheever
| Alfa Romeo
| 51
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 19
|  Ayrton Senna
| Toleman-Hart
| 35
| Turbo
| 13
|  
|-
! Ods
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 33
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 20
|  Johnny Cecotto
| Toleman-Hart
| 22
| Turbo
| 18
|  
|-
! Ods
| 22
|  Riccardo Patrese
| Alfa Romeo
| 15
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 1
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 11
| Turbo
| 3
|  
|-
! DSQ
| 4
|  Stefan Bellof
| Tyrrell-Ford
| 11
| Diskvalifikacija
| 20
|  
|-
! Ods
| 14
|  Manfred Winkelhock
| ATS-BMW
| 5
| Sklopka
| 8
|  
|-
! Ods
| 9
|  Philippe Alliot
| RAM-Hart
| 4
| El. sistem
| 22
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Alain Prost 1'5.257

Formula 1 sezona 1984
1984